Порыв ветра:

 Порыв ветра (фильм, 2004) — южнокорейская романтическая комедия
 Порыв ветра (фильм, 2008) — российский короткометражный фильм
 «Порыв ветра» — картина французского художника Гюстава Курбе, написанная примерно в 1865 году